

Sigle 
 Orhanizatsiya Ukrayins'kykh Nationalistiv – Organizzazione dei nazionalisti ucraini

Codici 
 oun – codice ISO 639-3 della lingua !o!ung